Il figlioccio, nella religione cristiana, è colui che viene accompagnato a ricevere il sacramento del battesimo dalla coppia formata da padrino e madrina, i quali si impegnano ad assisterlo nella sua formazione alla fede cristiana. 

Quando il figlioccio è un bambino, padrino e madrina pronunciano in sua vece anche le promesse battesimali. 

Il figlioccio non può essere figlio né del padrino né della madrina.

Voci correlate
Padrino e madrina

Altri progetti 

Liturgia cattolica